Всеволод Павлович Коваленко (12 сентября 1932, Ленинград, РСФСР — 19 октября 2016, Москва, Российская Федерация) — советски и российский учёный, специалист по очистке нефтепродуктов, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Биография 
В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован из блокадного города. В 1950 г. с золотой медалью окончил 1-ю Московскую спецшколу ВВС, после окончания первого курса Московского авиационного института переводится в Военную академию тыла и транспорта им. В. М. Молотова, которую окончил в 1956 г.

В 1961 г. в НИИ горюче-смазочных материалов (ГСМ) (впоследствии — ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России») на должность ведущего инженера-испытателя, затем становится старшим научным сотрудником и начальником лаборатории средств очистки нефтепродуктов. Работал над созданием высокоэффективных отечественных фильтров-сепараторов и фильтров-водоотделителей. С его непосредственным участием на снабжение Вооружённых Сил были приняты более 15 средств очистки горюче-смазочных материалов, в том числе для масел, специальных жидкостей и топлив для реактивных двигателей.

В 1987 г. уволился в запас в звании полковника.

Доктор технических наук (1989), профессор. Им было подготовлено более 20 кандидатов и докторов технических наук, опубликовано более 30 научных трудов.

С 1987 г. — профессор, в 1994—1999 гг. — заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» Московского института механизации сельского хозяйства им. Горячкина. Вёл курсы «Обслуживание и ремонт топливозаправочных комплексов», «Проектирование нефтебаз и топливозаправочных комплексов», «Ремонт оборудования ТЗК», «Проектирование нефтебаз, нефтескладов и ТЗК».

В последние годы совмещал свою педагогическую деятельность с работой в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» в должности ведущего научного сотрудника, где были начаты новые исследования по разработке перспективных отечественных средств очистки горюче-смазочных материалов.

Основные научные работы 
 Коваленко В. П. «Загрязнения и очистка нефтяных масел». М., «Химия», 1978 г. 304 с.
 Коваленко В. П., Ильинский А. А. «Основы техники очистки жидкостей от механических загрязнений». М., «Химия», 1982 г. 272 с.
 Коваленко В. П., Карпекина Т. П. «Экономия масел и смазок при эксплуатации машин». М., «Агропромиздат», 1988 г. 57 с.
 Коваленко В. П., Турчанинов В. Е. «Очистка нефтепродуктов от загрязнений». М., «Недра», 1990 г. 160 с.
 Коваленко В. П., Симоненко А. В., Лоскутов В. С. «Нефтепродуктообеспечение сельских товаропроизводителей», М., МГАУ, 2002 г. 110 с.
 Коваленко В. П., Симоненко А. В., Лоскутов В. С. «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования топливозаправочных комплексов и нефтескладов». М., МГАУ, 2003 г 84 с.
 Коваленко В. П., Инокова Э. Е. «Технологическое проектирование и сооружение объектов системы нефтепродуктообеспечения». М.,МГАУ, 2008 г, 130 с.

Награды и премии 
Заслуженный деятель науки и техники РФ (1995), почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», знаком Минобороны России «За создание автомобильной техники».

Ссылки 
 http://www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=17503